Andrássy út – viale di Budapest
 Károly Andrássy – politico ungherese
 Palazzo Andrássy – edificio neobarocco del centro di Košice

Pagine correlate 
 Gyula Andrássy